Гёкдемир () — турецкая фамилия. 
 Гёкдемир, Али (род. 1991) — немецкий и азербайджанский футболист турецкого происхождения
 Гёкдемир, Неслихан (род. 1970) — турецкий экономист, учредитель и председатель Национального энергетического форума.